Николай Арефьев:
 Арефьев, Николай Александрович (1979—2017) — российский футболист, игрок в мини-футбол. 
 Арефьев, Николай Васильевич (род. 1949) — депутат Государственной Думы.